1988 Голяма награда на Италия е 39-о за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 11 септември 1988 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия